Змагання зі сноубордингу в дисципліні гігантський слалом серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2002 року відбулися 9 лютого на горі Якебітай в містечку Яманоуті (Японія).

Це була перша поява сноубордингу на Зимових Олімпійських іграх. 2002 року гігантський слалом замінили на паралельний гігантський слалом.

Результати 
Спортсменкам потрібно було двічі здолати трасу гігантського слалому. Переможниць визначено за сумою двох спроб.

DSQ - Дискваліфікована; DNS - Не стартувала; DNF - Не фінішувала

Примітки 

Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 1998